O Al Yarmuk Al Rawda é um clube de futebol com sede em Sanaa, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1978.

Títulos 
 Campeonato Iemenita: 3 (1989, 1990 e 2013)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1978